Myrolubiwka – osiedle na południu Ukrainy, w obwodzie chersońskim, w rejonie biłozerskim
 Myrolubiwka – wieś w rejonie tarnopolskim obwodu tarnopolskiego, założona w XV wieku